Perkuiken ist der Name dreier Orte in Ostpreußen, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Perkuiken, Kreis Friedland/Bartenstein: Perkujki, Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Perkuiken, Kreis Preußisch Eylau: Ortsteil der Siedlung Berjosowka (Kaliningrad, Bagrationowsk, Nadeschdino) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Perkuiken, Kreis Wehlau: Nachimowo, Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland